Centennial Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Centennial Lake (Alaska)
 Centennial Lake (Madison Parish, Louisiana)
 Centennial Lake (Warren Parish, Louisiana)
 Centennial Lake (Madison County, Mississippi)
 Centennial Lake (Warren County, Mississippi)
 Centennial Lake (Pennsylvania)